Santuario della Madonna della Stella ad Aliano
 Santuario della Madonna della Stella – tra Concesio, Cellatica e Gussago
 Santuario della Madonna della Stella – a Porciano, frazione di Ferentino
 Santuario di Monte Stella (o Madonna della Stella) – Ivrea
 Santuario della Madonna della Stella – Montefalco
 Santuario della Madonna della Stella – Palagiano
 Santuario della Madonna della Stella – Riardo
 Santuario della Madonna Santissima della Stella – Rotondi
 Santuario della Madonna della Stella – Trana

Pagine correlate 

 Chiesa della Madonna della Stella